Са́дова (, ) — деревня в Чехии, близ Градец-Кралове. На 2004 год — 127 домов, 325 жителей. Железнодорожная станция.

История 
Первое упоминание деревни относится к 1241 году.

3 июля 1866 года рядом с ней произошла Битва при Садове, крупнейшее сражение в ходе австро-прусской войны 1866 года. Основное поле боя и музей, посвященный ей, находятся в 4 км на юго-запад в деревне Хлум.

Несмотря на нейтральность Франции в ходе той войны, Наполеону III не понравилась победа Пруссии и он потребовал Revanche pour Sadova (Месть за Садову), что стало одной из причин, приведших к франко-прусской войне 1870 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы
 Музей битвы

Населённые пункты Краловеградецкого края